Padornelo ist der Name folgender Orte:

 Padornelo (Galicien)
 Padornelo (Portugal)